Müsse bezeichnet:

 Müsse (Landkreis Biberach), Naturschutzgebiet im Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Müsse (Landkreis Celle), Naturschutzgebiet im Landkreis Celle, Niedersachsen
 Müsse (Landschaftsschutzgebiet), Landschaftsschutzgebiet im Landkreis Celle, Niedersachsen

Müsse ist der Familienname von:
 Matthias Müsse (* 1966), deutscher Szenenbildner

Siehe auch:

 Misse (Moor), Waldmoore, im Nordschwarzwald auch als „Müsse“ bezeichnet